NoDrama (antes conocidos como Voodoo) son un grupo musical español procedente del País Vasco de metal alternativo con letras escritas en inglés.

Biografía 
Surgen en Lejona (Vizcaya) alrededor del año 2002 en manos del guitarrista Iñigo Zorrilla y el baterista Nikola Goñi bajo el nombre Voodoo. Más adelante se unen al proyecto Aimar Antxia a la voz, Iker Llona a las guitarras y cerrando la formación, Xabier Altzugarai al bajo.

En 2005, Iñigo Zorrilla sale del grupo por motivos personales y es sustituido por Koldo Gorozika, tras ese cambio deciden seguir adelante bajo el nombre NoDrama. No sería hasta el año 2006, cuando sacan una primera demo autoproducida denominada "Before Mind".

Sin embargo, cuando verdaderamente se dan a conocer es tras su segunda demo "I Mind" bajo el sello "Fragment Records". La cual salió a la luz en 2008 obteniendo gran acogida por parte del público, lo cual les otorga la oportunidad de tocar con grandes nombres del panorama musical metalero como Whitesnake, Cynic y Lacuna Coil entre otros.

Tras la presentación de su segunda demo, NoDrama se centran en la preparación de su primer álbum a partir de 2010. Deciden grabar unas demos de las nuevas canciones y es entonces cuando aparece el interés por parte del sello italiano "Coroner Records", con quienes llegan un acuerdo para la edición y promoción del álbum.

En el verano de 2011, entran en los estudios Pan-Pot con el técnico Alberto Macias para empezar a grabar el disco, que finalmente es lanzado en abril de 2012 bajo el título "The Patient", obteniendo buena respuesta por parte de la audiencia.

A partir del 7 de mayo de 2013 comienzan una gira por Alemania e Italia junto a las bandas Vicious Rumors y The Order of Chaos, cerrándola finalmente con dos fechas en territorio nacional. Un mes después, el bajista Xabier Altzugarai abandona la formación y poco después se les une el guitarrista Dann Hoyos, además Iker Llona suelta la guitarra para ocupar la posición de bajista.

Discografía

Demos 
 …Before Mind (autoproducida) - 2006
 I Mind (Fragment Records) - 2008

Álbumes 
 The Patient (Coroner Records) - 2012

Videoclips 
 The Bite
 Power Of Lavishness (Live Video)
 Untouchable Treasure
 Undefined

Referencias

Enlaces externos 
 NoDrama en Myspace
 NoDrama en coronerrecords.net

Grupos de metal alternativo de España
Grupos de nu metal de España
Grupos de metal gótico de España
Grupos de post-grunge de España
Grupos de rock del País Vasco